Ле-Маньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Ле-Маньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Ле-Маньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона